Fałków (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Konecki
 Fałków (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente